Pikiulli bezeichnet:
 Pikiulli (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Pikiulli (Insel, Nuuk) (auch Pikiulleq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Piikulli (Insel, bei Innaarsuit), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Pikiulli (Insel, bei Nutaarmiut), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland